En botanique, le nectar est un liquide sucré sécrété par les fleurs.
 Dans la mythologie grecque, le nectar est une boisson mythique des dieux de l’Olympe.
 Dans le domaine de l’alimentation, un nectar est un jus de fruit ou une purée, dilué et sucré.
 Un nectar peut aussi être un objet (vase, monnaie, etc.) trouvé enfoui sous terre.
 Nectar, une ville du comté de Blount, en Alabama, aux États-Unis..